Free – grupa muzyczna
 Free – raperka
 Free – album muzyczny Kate Ryan
 Free – album muzyczny Gavina DeGraw
 Free – album muzyczny Iggy’ego Popa
 Free – singel brytyjskiej wokalistki Natalii Kills
 Free – singel brytyjskiej grupy Rudimental i szkockiej wokalistki Emeli Sandé
 free – polecenie w systemach uniksopodobnych

Zobacz też 
 Free/Calling On You – singel grupy Stryper